Джахангиров () — азербайджанская фамилия эвенкийского происхождения. Происходит от названия эвенкийского рода джахангир. Известные носители:

 Джахангиров, Джахангир Ширгяшт оглы (1921—1992) — советский и азербайджанский композитор, дирижер, хормейстер.
 Джахангиров, Тарзин Эльшан оглы (1992) — азербайджанский футболист.